William Vernon Harcourt kan syfta på:

* William Vernon Harcourt (1789–1871), brittisk vetenskapsman
 William Vernon Harcour (1827–1904), brittisk politiker